Знаменское-Раёк — усадьба в Тверской области (Марьинское сельское поселение, Торжокский район), построенная во второй половине XVIII века генерал-аншефом Ф. И. Глебовым.

История 

Дворцово-парковый комплекс «Усадьба Стрешневых» Знаменское-Раёк (Вилла Раёк), XVIII в, 1743—1787 гг.

Над проектированием и строительством усадьбы работал архитектор Н. А. Львов, а также К.Буци, А.Трофимов, англичанин В.Ирвен, итальянец Ф. Руска.

Архитектурный ансамбль усадьбы включает господский дом и круговую колоннаду, соединяющую его с боковыми флигелями (каретная и оранжерея) и стоящими напротив парадными воротами. Большинство павильонов и беседок усадебного парка утрачены. Каскад прудов состоит из сохранившихся верхнего палатного и среднего палатного прудов.

Сердце усадьбы — церковь Знамения Божьей Матери 1766 года, построенная отцом Ф. И. Глебова, тоже генерал-аншефом Иваном Федоровичем Глебовым. До революции 1917 года в церкви находились родовые иконы Глебовых: Николая Мирликийского Чудотворца и Знамения Божьей Матери, а также несколько икон кисти Боровиковского. В данный момент, храм открыт для посещения.

С 2017 г. часть усадебных построек дворцово-паркового комплекса находится в собственности ООО «Рай Холдинг», который осуществляет программу ревитализации агломерации сельского поселения для развития курортного кластера, исторически являющегося непосредственно частью усадьбы. В настоящее время проходит ремонт одноэтажного здания — будущего делового центра Рай Холдинга.

С 2022 г. управление объектом культурного наследия осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Всероссийский историко-этнографический музей», г. Торжок.

Посещение туристами комплекса ограничено в связи с подготовительным режимом по сохранению памятника по причине имеющихся аварийных сооружений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вилла Раёк (усадьба Знаменское-Раёк)
Знаменское-Раек на современной карте и на двухверстной топографической межевой карте Тверской губернии 1853 г.

Усадьбы Тверской области
Глебовы
Архитектура классицизма
Постройки Николая Львова
Торжокский район